Mikael Nilsson est un footballeur suédois né en 1968.
 Mikael Nilsson est un footballeur suédois né en 1978.